Abdon Alinovi – politico italiano
 Francesca Alinovi – critica d'arte, curatrice e ricercatrice universitaria italiana
 Giuseppe Alinovi – musicista e compositore italiano
 Giuseppe Alinovi – pittore italiano
 Valeria Alinovi – giornalista e scrittrice italiana